Найденово — название населённых пунктов:

Найденово — село в Болгарии.
Найденово — село Рамешковского района Тверской области.
Найдёново — исчезнувшее село в Крыму.